2017 BTS Live Trilogy Episode III (Final Chapter): The Wings Tour — концертный тур южнокорейского бойбенда BTS, стартовавший 18 февраля 2017 года в Сеуле. Концерты прошли в Южной Корее, Чили, Бразилии, США, Австралии, Филиппинах, Индонезии, Гонконге, Японии, Таиланде.

Подготовка и анонс 
18 ноября 2016 года был выпущен официальный трейлер грядущего тура, первые даты которого отгремят в Южной Корее; позже было объявлено ещё 5 концертов в городах Чили, США и Бразилии.

Все доступные билеты на шоу в США были распроданы менее, чем за минуту. Из-за большого количества желающих было добавлено ещё два концерта в Prudential Center и Honda Center. Около 95 тысяч билетов на все концерты BTS в Америке были проданы за считанные минуты после поступления в продажу.

Сразу после того поступили в продажу билеты на концерт в Чили, и BTS стали единственной корейской группой, которая смогла продать все свои билеты на шоу на Movistar Arena. Согласно данным, BTS стали второй группой после Maroon 5 в истории Чили, билеты которых были раскуплены за несколько часов. 13 января 2017 года было анонсировано ещё одно шоу в Чили на той же арене.

В Бразилии более 50 тысяч фанатов пытались купить лишь 14 тысяч доступных билетов на концерт группы, что привело к многочисленным обращениям в адрес бразильских промоутеров на смену арены для более большого количества вместимости зрителей.

Сет-лист 
Данный сет-лист использовался на концертах в Сеуле 18 и 19 февраля 2017 года. В зависимости от места проведения шоу он может меняться.

 «Not Today»
 «Am I Wrong»
 «뱁새 (Silver Spoon)»
 «쩔어 (Dope)»
 «Begin» (Соло Чонгука)
 «Lie» (Соло Чимина)
 «First Love» (Соло Юнги)
 «Lost» (Вокал-лайн: Тэхён, Джин, Чимин и Чонгук)
 «Save Me»
 «I Need U»
 «Reflection» (Соло Намджуна)
 «Stigma» (Соло Тэхёна)
 «MAMA» (Соло Хосока)
 «Awake» (Соло Джина)
 «BTS Cypher 4» (Рэп-лайн: Намжуна, Юнги, Хосок)
 «불타오르네 (Fire)»
 «N.O (엔.오)»
 «No More Dream»
 «상남자 (Boy In Luv)»
 «Danger»
 «Run»
 «호르몬 전쟁 (War of Hormone)»
 «21세기 소녀 (21st Century Girls)»
 «Intro: Boy Meets Evil» (Соло Хосока)
 «피 땀 눈물 (Blood Sweat & Tears)»
 «Outro: Wings»
 «둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를) [2! 3! (Still There Will Be Better Days)]»
 «봄날 (Spring Day)»

Даты концертов

Примечания 

BTS